Die US Men’s Clay Court Championships 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. April bis 6. Mai 2001 in Houston stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden auf Mallorca die Mallorca Open und in München die BMW Open gespielt, welche genau wie die US Men’s Clay Court Championships zur Kategorie der ATP International Series zählten. Es war das erste Mal, dass das Turnier dort stattfand, nachdem es zuvor in Orlando stattgefunden hatte.

Titelverteidiger im Einzel war der Chilene Fernando González, der in diesem Jahr in der ersten Runde ausschied. Stattdessen siegte der US-Amerikaner Andy Roddick, der mit einer Wildcard gestartet war. Er gewann seinen ersten Titel von drei Titeln in Houston und den zweiten Titel seiner Karriere. Im Finale unterlag ihm der Koreaner Lee Hyung-taik, der erstmals ein Finale erreicht hatte. Im Doppel siegte die an Position 2 gesetzte indische Paarung bestehend aus Leander Paes und Mahesh Bhupathi. Paes hatte das Turnier bereits im Vorjahr an der Seite von Jan Siemerink gewonnen, der diesmal mit einem anderen Partner im Viertelfinale ausschied. Es war der 18. gemeinsame Titel der beiden.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 350.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Houston